Владимир Дмитриевский:
 Дмитриевский, Владимир Александрович (1820—1871) — русский актёр.
 Дмитриевский, Владимир Михайлович (род. 1949) — российский оператор, сценарист, режиссёр.
 Дмитриевский, Владимир Фёдорович (1876—1918) — священник Русской православной церкви, священномученик.